Línea 160 puede referirse a:

 Línea 160 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 160 de autobuses de Madrid.
 Línea M-160 del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar.